Стуковская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 55 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Ваги. Ближайшие населённые пункты: на севере деревни Носовская, Филипповская и Степачевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2022» как «Стуковская(Поженская)». Насчитывала 9 дворов, 38 жителей мужского пола и 40 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Стуковская(Поженская) насчитывает 19 дворов, 61 мужчину и 79 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Ровдинского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 27 дворов, 67 мужчин и 76 женщин.

Близ деревни находилась часовня, построенная во имя Николая Чудотворца в 1878 году на месте ранее существовавшей часовни, неизвестного года постройки.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»